Tazacorte är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Tazacorte ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Tazacorte är bergig åt nordost, men västerut är den kuperad. Havet är nära Tazacorte åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är La Caldera,  meter över havet,  km nordost om Tazacorte. Runt Tazacorte är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Llanos de Aridane,  km nordost om Tazacorte. I omgivningarna runt Tazacorte växer i huvudsak buskskog. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna